Rumpe ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Rumpe (* 1967), deutscher Informatikprofessor
 Johann Caspar Rumpe (1748–1833), Reidemeister, Draht- und Nähnadelfabrikant, Bürgermeister von Altena
 Robert Rumpe (1857–1939), Arzt in Krefeld, Vorsitzender der Ärztekammer der Rheinprovinz